Super C peut désigner :
Super C un jeu vidéo d'action sur PlayChoice-10 ;
Super C, une catégorie de navires construit en Allemagne pour la compagnie BC Ferries ;
Super C, une chaîne d'épiceries québécoise.